Il torneo di singolare femminile fu uno dei sei eventi di tennis disputatesi alle Olimpiadi di Anversa 1920.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Bibliografia

Collegamenti esterni

Tennis ai Giochi della VII Olimpiade